

Patronyme 
Gaboriaud est un nom de famille notamment porté par :
 André Gaboriaud (1895-1969), escrimeur français 
 Guillaume Gaboriaud (1992-), coureur cycliste français
 Marie Chiffon (1835-1882), née Gaboriaud, militante républicaine pendant la Commune de Paris